Edmond Tudor peut faire référence à :
 Edmond Tudor (1430 - 1456), comte de Richmond ;
 Edmond Tudor (1499 - 1500), duc de Somerset.